Czternaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w Lahti na skoczni Salpausselkä. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego zostały rozegrane 6 marca (wygrane przez Norwega Andersa Jacobsena), a konkurs indywidualny 2 dni później. Ponadto został rozegrany czwarty w sezonie konkurs drużynowy rozegrany 7 marca, a zwycięstwo padło łupem niedawno zakończonych MŚ w Falun Norwegów, którzy wystartowali w tym samym składzie, jakim rywalizowali na poprzednim czempionacie. W rozegranym dzień później zawodach indywidualnych wygrał z dużą przewagą Austriak Stefan Kraft, przed Niemcem Severinem Freundem oraz Norwegiem Andersem Fannemelem. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków został Piotr Żyła, zajmując 18. miejsce, natomiast Polacy (Jan Ziobro, Klemens Murańka, Kamil Stoch) nie zdołali przebrnąć do drugiej rundy.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Lahti

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 

Lahti
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti
2015 w Finlandii